Rosa de Castilla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Rosa de Castilla, Guanajuato, ort, San Diego de la Unión, 
 Rosa de Castilla, Puebla, ort, Zautla, 
 Rosa de Castilla, Michoacán de Ocampo, ort, Tlalpujahua, 
 Rosa de Castilla, Querétaro Arteaga, ort, San Juan del Río, 
 Rosa de Castilla, Jalisco, ort, San Juan de los Lagos, 

Robotskapade Mexikoförgreningar